Максад Музаффар оглы Исаев (; ) — азербайджанский футболист, защитник клуба «Габала».

Биография 
Родившийся в 1994 году в Баку Максад Исаев начал заниматься футболом в возрасте 9 лет в бакинском олимпийском спортивном лицее под руководством тренера Али Абузарова, где он проучился 5 лет. Является студентам факультета менеджмента российско-грузинского современного гуманитарного университета, находящегося в Тбилиси.

Клубная карьера

Чемпионат 
Максад Исаев является воспитанником бакинского клуба «Нефтчи», в юношеском составе которого (до 17 лет) начинал свою профессиональную карьеру футболиста в 2009 году. Через два года переходит в дубль «нефтяников», где проводит ещё 2 года. С 2013 года является игроком основного состава ФК «Нефтчи» Баку. Финалист Суперкубка Азербайджана 2013 года в составе ФК «Нефтчи» Баку.

Кубок 
В Кубке Азербайджана провел одну игру в составе ФК «Нефтчи» Баку.

Сборная Азербайджана 
Дебютировал в составе юношеской сборной Азербайджана до 17 лет 22 октября 2010 года в квалификационном раунде Чемпионата Европы против сборной Португалии.

Первый матч в составе юношеской сборной Азербайджана до 19 лет провел 28 октября 2012 года в хорватском городе Запрешич, в квалификационном раунде Чемпионата Европы против сборной Грузии, завершившейся в ничью 1:1.

Примечания

Ссылки 
 Состав ФК Нефтчи на официальном сайте клуба
 Профиль игрока на сайте ПФЛ — Профессиональной Футбольной Лиги Азербайджана
 Информация игрока — Магсад Исаев (Музаффар)
 Mäqsäd Isayev Profile

Футболисты Азербайджана
Игроки сборной Азербайджана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Игроки ФК «Шамахы»
Игроки ФК «Сабах» Баку
Игроки ФК «Сабаил»
Игроки ФК «Габала»